Кубок Франції з футболу 1927—1928 — 11-й розіграш турніру. Переможцем змагань 4-й раз став столичний клуб «Ред Стар». Участь у змаганнях брали 336 клубів.

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Сезон 27/28 
 coll., La Coupe de France de football, Paris, FFF, 1993, p.18-24

1928
Франція
Франція
1927 у французькому спорті
1928 у французькому спорті